La traviata peut faire référence à :
 La traviata, un opéra de Giuseppe Verdi créé  à La Fenice de Venise en 1853 ;
 La traviata, film italien de Carmine Gallone, sorti en 1947 ;
 La traviata, un film italien de Mario Lanfranchi, sorti en 1968 ;
 La traviata, un film musical italien de Franco Zeffirelli, sorti en 1983.

Voir aussi 
 Latraviata, personnage de l'album Astérix et Latraviata.

La Dame aux camélias